Алмина има више значења:
 Алмина (Висконсин)
 Алмина (Канзас)